Riggs peut désigner :

Patronyme

 Arthur Riggs (1939-2022), généticien américain ;
 Bobby Riggs (1918-1995), joueur américain de tennis ;
 Derek Riggs (?), illustrateur américain ;
 Mike Riggs (1971-), guitariste de heavy metal américain ;
 Ransom Riggs (1979-), écrivain américain de fantasy ;

Personnage de fiction
 Martin Riggs (né en 1950), officier de police fictif de la série de films L'Arme fatale.

Divers
 Riggs, glacier de l'Alaska ;
 Riggs, banque américaine.